

Cinema
Ryō – film anime del 2013 dello studio Gonzo, parte del progetto Anime Mirai

Codici 
 RYO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Río Turbio (Argentina)

Persone 
 Ryo – attrice giapponese
 ryo – compositore giapponese, membro dei Supercell

Altro 
 Ryō – antica moneta usata in Giappone.
 Ryo Kabuto – il nome di Koji Kabuto nell'adattamento italiano della serie animata Mazinga Z.